Svitak, je oblik antičke (lat. volumen) i srednjovjekovne (lat. rotulus) knjige. Pojavio se kao papirusni svitak u drevnom Egiptu, zatim su ga preuzeli stari Grci pa Rimljani. Prevladavao je kao oblik knjige do 4. stoljeća kada ga je zamijenio pergamentni kodeks. Pisaća podloga svitaka prvotno je i uobičajeno bio papirus, a poslije se, iako rjeđe, i pergament oblikovao kao svitak. Papirus i pergament namatali su se oko štapića (lat. umbiculus). U antičko doba pisalo se samo na jednoj strani, i to u stupcima (okomito na duljinu), a u srednjem vijeku duljinom svitka. Svitke ispisane s obiju strana nazivamo opistografi.

Izvori 

Pismo